Le nom George Robson est porté par les personnes suivantes :
 George Robson (1909-1946), un pilote automobile canadien ;
 George Robson (1985-), un joueur anglais de rugby à XV ;

Voir aussi